

Кики — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кики — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства